Toponímia:
 Bishop (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Bishop (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Bishop (Illinois), àrea no incorporada al comtat de Mason (Illinois, EUA)
 Bishop Hill, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Observatori George Bishop, observatori astronòmic construït l'any 1836 per l'astrònom George Bishop 
 West Bishop, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Biografies:
 Abby Bishop (1988), jugadora de bàsquet australiana d'aler/pivot 
 Adelaide Bishop (Nova York, EUA, 1928 – Sarasota, Florida, EUA, 2008), soprano operística i cantant/actriu de teatre
 Ann Bishop (1899- 1990), biòloga que es va especialitzar en protozoologia i parasitologia 
 Anne Rivière de Bishop (Londres, Regne Unit, 1814 - Nova York, Estats Units, 1884), soprano anglesa 
 Elizabeth Bishop (Worcester, Massachusetts, 1911-Boston, 1979), poeta estatunidenca 
 Henry Rowley Bishop (Londres, Gran Bretanya, 1786 - 1855), compositor de música anglès 
 John Michael Bishop (York, Pennsilvània, 1936), immunòleg i microbiòleg nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Medicina l'any 1989
 Julie Bishop (Lobethal, Austràlia, 1956), política australiana, ministra de Relacions Exteriors del seu país 
 Ralph Bishop (Brooklyn, 1915 – Santa Clara, 1974), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Steele Bishop (Perth, 1953), ciclista australià que combinà tant el ciclisme en pista com la ruta, professional del 1975 al 1984
 Walter Bishop, personatge fictici de la sèrie de televisió de Fox Fringe interpretat per John Noble 
 William Bishop (1894 - 1956), mariscal de l'aire i as de la Primera Guerra Mundial canadenc 
 Miscel·lània:
 Anell de Bishop, hipotètic hàbitat espacial giratori proposat originalment el 1997 per Forrest Bishop 
 Tribu Paiute Bishop, tribu reconeguda federalment d'amerindis paiute del nord i timbishes de la vall d'Owens, al comtat d'Inyo a l'est de Califòrnia